De Kondrasjin & Belov Cup 2022 was een basketbaltoernooi in Europa dat in Sint-Petersburg tussen 17 september 2022 en 18 september 2022 werd gehouden. Vier topteams uit Europa namen deel aan dit toernooi: Zenit Sint-Petersburg, CSKA Moskou, MBA Moskou en Nizjni Novgorod. Zenit won het goud.

Eindklassering 

Kondrasjin & Belov Cup
Basketbal in 2022